Trade Winds (Barrett), een compositie van Natasha Barrett
 Trade Winds (film), een door Tay Garnett geregisseerde film uit 1938
 Trade Winds (televisieserie), een mini-serie uit 1993
 Trade Winds (Earl Grant), een muziekalbum uit 1965 van Earl Grant
 Trade Winds (Verlin Sandles), een muziekalbum van gospelzangeres Verlin Sandles
 Trade Winds (Natasha Barrett), een muziekalbum uit 2007 van Natasha Barrett